Sawmills pode se referir a:
Sawmills Studio
Sawmills (Carolina do Norte)

Ou ainda:
Sawmill

Desambiguação